Heile ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Heile (1884–1958), deutscher Politiker (FDP) und Direktor des HWWA
 Petra Heile, deutsche Handballspielerin
 Wilhelm Heile (1881–1969), linksliberaler deutscher Politiker

Siehe auch:

 Haile